La Cuenca del Pacífico es la región geográfica que comprende a los países, islas y territorios que son tocados por las aguas del Océano Pacífico, pero también puede referirse a:
Vertiente del Pacífico, el conjunto de las cuencas hidrográficas cuyas aguas desembocan en el Océano Pacífico.
Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico, consorcio de las principales universidades de investigación en la Cuenca del Pacífico
Parque Nacional de la Cuenca del Pacífico, un parque nacional en Columbia Británica, Canadá.